Evropsko prvenstvo v nogometu 1976 je bilo peto Evropsko prvenstvo v nogometu, ki je med 16. in 20. junijem 1976 potekalo v jugoslovanskih mestih Beograd in Zagreb. Zmagala je češkoslovaška reprezentanca, drugo mesto je osvojila zahodnonemška, tretje pa nizozemska.

Prizorišči

Tekmovanje

Polfinale

Za tretje mesto

Finale

Statistika

Najboljši strelci
4 goli
 Dieter Müller

2 gola
 Dragan Džajić
 Ruud Geels

1976
Športne prireditve v Jugoslaviji
1976 v športu
1976 v Jugoslaviji
Šport v Zagrebu
Šport v Beogradu‎